Дом Ма́сленникова:
 Дом Масленникова (Вологда)
 Дом Масленникова (Саратов)
 Дом Масленникова (Ярославль)
 Доходный дом Масленниковой (Пермь)